Feudal steht für:
 Feudal (Saskatchewan), Weiler in der Rural Municipality of Perdue No. 346, SARM Division No. 5 (Saskatchewan Census Division No. 12), Saskatchewan, Kanada
 Feudal (Brettspiel), ein Brettspiel aus dem Jahr 1967

feudal steht für:
 das Adjektiv zum Feudalismus
 Synonym für luxuriös

Siehe auch: